Børs eller børsen har betydninger:
 Børs – er en organiseret markedsplads, der faciliterer handel med typisk værdipapirer som aktier og obligationer til priser, der fastsættes af markedet.
 Københavns Fondsbørs
 :Kategori:Børser
 Dagbladet Børsen
 Børsen – bygning på Slotsholmen i København, som ikke mere anvendes som børs.
 Børsen (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1965 af Tue Ritzau

Se også 
 Rygtebørs